Хафец-Хаим — многозначный термин:

 Хафец-Хаим — крупный раввин, галахист и моралист, духовный лидер еврейства Польши и России. 
 Хафец-Хаим — кибуц на севере Израиля, в долине Ха-Шфела, относящийся к региональному совету Нахаль-Сорек.